Jaala kan syfta på följande platser:

Estland 

 Jaala järv, sjö, Ida-Viru län,

Finland 

 Jaala, ort och före detta kommun i Kymmenedalen, sedan 2009 del av Kouvola stad, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar